La Serie B 1932-1933 è stata la 4ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 18 settembre 1932 e il 25 giugno 1933 e conclusa con la vittoria del , al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Marco Romano () con 30 reti.

Stagione 
A prevalere sul campo della Serie B in questa edizione furono  e , che conquistarono la promozione in Serie A con ben quattro giornate di anticipo e lasciarono così distanti  e , ovvero le principali inseguitrici, raggiunte poi, nelle ultime giornate, dallo : se si fa eccezione alle promozioni, fu comunque un torneo equilibrato, che dopo poche settimane vide la defezione (dovuta a problemi di carattere finanziario) della , che rappresentò l'unico abbandono di tale campionato. La successiva riforma della serie cadetta portò alla riammissione di  e .

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1933-1934.
      Retrocesso in Prima Divisione 1933-1934.
      Escluso dal campionato e retrocesso in Prima Divisione 1933-1934.
Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti non c'era alcuna discriminante: le squadre venivano considerate a pari merito. In caso di assegnazione di un titolo (promozione o retrocessione) veniva disputata una gara di spareggio.

Note:
La Monfalconese C.N.T. ritirata alla sesta giornata d'andata (annullati tutti i risultati) per problemi finanziari, e retrocessa in Prima Divisione 1933-34.
L'Atalanta e la Pistoiese furono riammesse in Serie B per la successiva stagione 1933-1934 per ampliamento di organici.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Note

Bibliografia 
 

Calcio nel 1932
Calcio nel 1933
1932